Garrett steht für:
 Garrett (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Garrett County, Maryland
 Garrett AiResearch, US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Richard Garrett & Sons, britischer Landmaschinen- und Nutzfahrzeughersteller

Garrett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Garrett (Illinois), im Douglas County
 Garrett (Indiana), im DeKalb County
 Garrett (Floyd County), Ort im Bundesstaat Kentucky
 Garrett (Meade County), Ort im Bundesstaat Kentucky
 Garrett (Missouri), im Callaway County
 Garrett (Pennsylvania), im Somerset County
 Garrett (Texas), im Ellis County
 Garrett (Washington), im Walla Walla County
 Garrett (Wyoming), im Albany County
 Garrett Park, Maryland

Siehe auch:
 Garet
 Garratt
 Garret